През вековете град Одрин (Адрианопол, Едирне) е бил обсаждан многократно. Понятието „обсада на Одрин“ може да се отнася до:
 Обсадата от войските на хан Крум през 813 г.
 Обсада и превземане на Одрин от цар Симеон през 922 г.
 Обсада на Одрин от български и сръбски войски по време на Балканската война (1912-1913 г.)

Одрин
История на Одрин